Droga terytorialna T 2006 (ukr. Автодорога Т 2006) – droga terytorialna w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie. Łączy drogę krajową N18 i drogę międzynarodową M12. Rozpoczyna w Buczaczu, następnie biegnie na północ przez m.in. wsi Przewłoka, Petlikowce Stare, Bielawińce, Osowce, Bobulińce, Kujdanów, Sapowa, Zarwanica, Kupczyńce, Jastrzębowo i kończy się między wsiami Młynci i Chodaczków Wielki. Droga ma 55,9 km i przechodzi przez 3 rejony obwodu tarnopolskiego – buczacki, trembowelski i kozowski.

Obok drogi na obszarze dawnej wsi Nagórzanka, która obecnie jest dzielnicą Buczacza, znajduje się wejście do jednotorowego tunelu kolejowego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 301 Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення 
 Droga terytorialna T 2006 na Google maps

Drogi terytorialne obwodu tarnopolskiego